Кемяны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Кемяны — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Кемяны — деревня в Щучинском районе Гродненской области.